Tortuga kan avse:

Fartyg
  – sjösatt 1945, deltog i Koreakriget och Vietnamkriget och togs ur bruk 1970.
  – sjösatt 1988 och är (2009) i aktiv service.

Spel
 Tortuga: Pirates of the New World – datorspel utgivet av Ascaron Entertainment
 Tortuga: Two Treasures - datorspel utgivet av Ascaron Entertainment

Geografi

Antarktis 

 Tortuga (ö i Antarktis, lat -66,06, long -65,84),

Haiti 

 Tortuga (ö i Haiti), Nord-Ouest,

Se även
 Isla Tortuga – flera platser